Сереженко — слов'янське українське та білоруське прізвище, яке походить від імені Сергій.

Походження 

Прізвище Сереженко відноситься до поширеного типу україно-білоруських прізвищ і утворене від хрестильного імені Сергій. Чоловіче хрестильне ім'я Сергій у перекладі з латинської означає «високий, вельмишановний». В основу прізвища лягла похідна форма імені — Серьожа.

Одним з покровителів цього імені є Сергій Валаамський, преподобний, засновник Валаамського монастиря на Ладозькому озері. Преподобний Сергій поширював православну віру в Карелії. Чернече братство, зібране ним, стало світочем православ'я в цьому краї. Корінні жителі — карели — почали знову з довірою ставитися до християнства, авторитет якого був підірваний у XIII столітті шведами, які вогнем і мечем насаджували католицизм.

Швидше за все, засновник роду Сереженко був людиною з простого стану. Справа в тому, що прізвища, утворені від повної форми імені, мала в основному соціальна верхівка, знать чи родини, які мали в цій місцевості великий авторитет, представників яких сусіди шанобливо звали повним ім'ям, на відміну від вихідців з інших станів до яких звертались, як правило, зменшувальними, похідними, повсякденними іменами.

Найімовірніше, вперше прізвище Сереженко з'явилось приблизно в XIV столітті, що обумовлено історичними процесами.

Прізвище Сереженко утворилася за допомогою суфікса -енко. Спочатку він мав такі значення: «маленький», «молода людина», «син». Тому Сереженко буквально розумілося як «син Сергія». Пізніше древній суфікс -енко втратив своє пряме значення і зберігся лише як фамільний.

Відомі носії 

 Сереженко Аркадій Сергійович ( 2000 р.) — український хокеїст команди «Беркут» (Київ).
 Сереженко Віталій Валентинович — асистент кафедри «Прикладні інформаційні технології» Інституту прикладних інформаційних технологій і комунікацій Саратовського державного технічного університету імені Ю.Гагаріна.
 Сереженко Єгор Федорович (1894—1944) — учасник Другої світової війни.
 Сереженко Михайло Гнатович (1917—1989) — радянський історик, краєзнавець, ветеран педагогічної праці, учасник Другої світової війни.

Примітки 

Білоруські прізвища